Севск — город в России, административный центр Севского района Брянской области с населением  чел. (). Расположен в 121 км к югу от Брянска и в 30 км от границы России и Украины.

Город расположен на притоке Неруссы реке Сев (бассейн Днепра. Является самым южным из всех городов региона.

История 
Севск — один из древнейших городов современной Брянской области. Наряду с Новгородом-Северским, Путивлем и Рыльском он был одним из городов исторической Северщины.

Первое упоминание города
Археологические исследования свидетельствуют о раннем заселении территории Севска. Впервые Севск упоминается под 1146 годом в двух летописях — Воскресенской и Ипатьевской. В то время город входил в состав Чернигово-Северской земли.

Севск в XVI—XVII веках 
В царствование Ивана Грозного Севский кремль был укреплён, гарнизон усилен сторожевыми казаками, которые создали здесь Казачью слободу. В 1604 году Севский Острог перешёл на сторону самозванца. В первой половине XVII века Севск был разграблен и сожжён перекопскими и крымскими татарами под предводительством хана Гирея. В середине XVII века Севская крепость вошла в систему вновь созданных оборонительных сторож вдоль юго-западных рубежей. Удобное местоположение способствовало созданию здесь сильной крепости, сыгравшей в истории России заметную роль. Севск был известен как крупный торговый центр не только на Руси, но и на Западе. В 1634 году оборона Севска от поляков сыграла важную роль для завершения Смоленской войны. После 1683 года город многократно вырос за счёт стрельцов и других служилых людей, высланных сюда из Москвы после стрелецких бунтов. В конце XVII века в Севске чеканилась серебряная монета для украинских территорий, вошедших в состав России — севские чехи. В 1687 году в Севске был обезглавлен 32-й Черниговский полковник Григорий Самойлович (сын гетмана Ивана Самойловича).

Севск в XVIII веке 
В XVIII веке оборонное значение Севска как пограничного города ослабевает, так как границы отодвигаются на юг и запад. В нём организуется гражданское управление. Городу был пожалован герб и генеральный план застройки. Военные люди расселяются на окраинах города. В Севске и его окрестностях до сих пор существуют Стрелецкая, Пушкарная, Солдатская слободы, деревня Рейтаровка.

С разделением России на губернии, Севск был причислен к Киевской губернии, в которой в 1719 году стал центром Севской провинции, включавшей 9 городов: Севск, Трубчевск, Брянск, Карачев, Кромы, Рыльск, Путивль, Недригайлов и Каменный с их окру́гами (уездами). В 1727 году Севск был передан в Белгородскую губернию, разделённую на три провинции, из которых Севская провинция являлась самой многолюдной (из 700 тысяч населения губернии на неё приходилось 300 тысяч).

В 1778 году Севск становится центром Севского уезда в составе Орловского наместничества. В это время решено было перестроить город по новому плану, разбив его на правильные квадраты. Жители города занимались ремёслами, торговлей и ямским промыслом.

Благоустройство города
В 1880-е годы через Севский уезд пролегла первая железнодорожная линия, однако сам Севск оказался в стороне от неё, что отразилось на развитии промышленности и торговли. В то же время, многое было сделано в благоустройстве города: проведены водопровод, центральные улицы получили газовое освещение, главная улица замощена булыжником. В восточной части города, на высоком берегу Сева построили здание земской управы. В северо-западной части города в 1913 году было возведено большое двухэтажное здание, специально предназначенное для учреждённого в 1909 году Севского реального училища. Училище стало одним из культурных центров города, здесь проходили литературные вечера, устраивались концерты, ставились любительские спектакли. В 1917 году училище закончил будущий ректор МГУ, известный математик И. Г. Петровский.

Во время ВОВ
1 октября 1941 года в рамках операции «Тайфун» 2-я танковая группа Гудериана группы армий «Центр» прорвала на своём центральном участке оборону 13-й армии Брянского фронта А. И. Ерёменко на всю глубину и продвинулась на 60 км. 1 октября 24-й мотокорпус занял Севск. Город был освобождён 2-й танковой армией 2 марта 1943 года в рамках Дмитриев-Севской операции, но 27 марта снова захвачен немцами. Окончательно освобождён в сентябре 1943 года в рамках Брянской операции.

Население

Известные уроженцы и жители

Экономика 
В городе работают: производитель свежих сыров и сливочного масла «Unagrande company» (бывший "Умалат"), хлебозавод «ООО "Возрождение"». К югу от города расположен международный автомобильный пограничный переход «Троебортное».

Достопримечательности 
 Исторический центр города — Городок — представляет собой большой курган с насыпями, на которых располагались дубовые крепостные стены, которые предположительно просуществовали до XVIII века. В досоветский период на территории Городка действовала церковь Знамения (разрушена в 30-е гг.). В 1990-е и 2000-е гг. на территории Городка проводили городские праздники
 Севск — один из семи городов Брянского края, сохранивших архитектурные памятники и градостроительные ансамбли прошлых веков. Ранее на территории города располагалось 12 церквей. Ныне в Севске четыре действующих храма и три монастыря, в том числе знаменитый Спасо-Преображенского монастырь

Севское кладбище мамонтов 
У Севска (Деснинское левобережье) в карьере по добыче песка находится крупнейшее в Европейской части России скопление останков мамонтов и одно из крупнейших в мире. Его раскопки проводились под руководством Е. Н. Мащенко. Не менее 33 мамонтов погибло во время половодья. Туши мамонтов были занесены течением в старицу, которая со временем превратилась в заболотившийся водоём. Для костеносного горизонта получены радиоуглеродные даты 13950±70 и 13680±60 лет назад. Скелет маленького мамонтёнка находится в музее города (основная масса останков находится в палеонтологическом музее им. Ю. А. Орлова в Москве).

См. также 
 Севский разряд
 Севский 34-й пехотный полк
 Петропавловская церковь (Севск)
 Троицкий монастырь (Севск)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 История Севска на сайте sevsk32.ru
 Сайт Севска на narod.ru
 Официальный сайт администрации Севского муниципального района

Города Брянской области
Населённые пункты Севского района
Населённые пункты России, чеканившие монеты
Города Древней Руси
Районные центры Брянской области